Pariahuanca ist der Name folgender geographischer Objekte in Peru:
 Pariahuanca (Carhuaz), Distriktverwaltungszentrum in der Provinz Carhuaz, Region Ancash
 Ort im Distrikt Pariahuanca, Provinz Huancayo, Region Junín
 Distrikt Pariahuanca (Carhuaz), Distrikt in der Provinz Carhuaz
 Distrikt Pariahuanca (Huancayo), Distrikt in der Provinz Huancayo
 Fluss in Zentral-Peru, siehe Río Pariahuanca